Бирлик (тюрк. единство):

Населённые пункты

Казахстан 
 Бирлик — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Бирлик — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Бирлик — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Бирлик (быв. Рождественское) — село в Темирском районе Актюбинской области.
 Бирлик — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Бирлик — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Бирлик — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Бирлик — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Бирлик (быв. Пролетарский Труд) — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Бирлик — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Бирлик — село в Атырауской области в подчинении городской администрации Атырау, упразднено в 2019 г.
 Бирлик — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Бирлик — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бирлик (быв. Вознесеновка) — села в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бирлик (быв. Вознесеновка) — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бирлик (быв. Коктерек) — село в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Бирлик — село в Шуском районе Жамбылской области.
 Бирлик — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Бирлик — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Бирлик — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.
 Бирлик — село в Казалинском районе (Бирликский сельский округ) Кызылординской области.
 Бирлик — село в Казалинском районе (Майлыбасский сельский округ) Кызылординской области.
 Бирлик — село в Кармакшинском районе Кызылординской области.
 Бирлик — село в Мунайлинском районе Мангистауской области.
 Бирлик — село в Баянаульском районе Павлодарской области.
 Бирлик — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Бирлик — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Бирлик — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Бирлик — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.
 Бирлик — село в Байдибекском районе Туркестанской области.
 Бирлик — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Бирлик — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.
 Бирлик — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Киргизия 
 Бирлик — село в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

Организации 
 Бирлик — политическая партия в Узбекистане.
 Бирлик — политическая партия в Казахстане.
 Бирлик — социалистическая ассоциация волжских татар-рабочих в Азербайджане.
 Бирлик — российская общественная организация ногайцев.
 Бирлик — организация казахской молодёжи, созданная в Омске в 1914 году.

Прочее 
 Бирлик — небольшой канал (арык), протекающий по территории массива Бирлик
 Бирлик — курганы на территории Баянаульского района Павлодарской области Казахстана.

См. также 

 Бирлики